A Equipe Antilhana de Copa Davis representa Antilhas Neerlandesas na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Netherlands Antilles Tennis Association.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Antilhana)

Antilhas Neerlandesas